Rivas steht für:
 Rivas (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Rivas Peaks, Gebirgszug im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Rivas ist der Name folgender Orte und Verwaltungseinheiten:
 Distrikt Rivas im Kanton Pérez Zeledón in der Provinz San José in Costa Rica
 Rivas (Nicaragua) in Nicaragua
 Departamento Rivas, Verwaltungsbezirk in Nicaragua
 Rivas (Loire) in Frankreich
 Rivas-Vaciamadrid in Spanien

Siehe auch:
 Riva
 Rivaz